Rochefort heißen folgende Orte:

 Rochefort (Charente-Maritime), Département Charente-Maritime, Frankreich
 Rochefort (Savoie), Département Savoie, Frankreich
 Rochefort (Belgien) in der Provinz Namur, Belgien
 Rochefort NE, Gemeinde im Bezirk Boudry, Kanton Neuenburg, Schweiz
 die Schutzhütte Cabane Rochefort auf Gebiet der Gemeinde Arzier, Kanton Waadt, Schweiz

Rochefort bezeichnet außerdem:
 die französische Grafschaft Rochefort
 die Grafschaft Rochefort (Famenne), im heutigen Belgien
 das Rochefort (Bier), Trappistenbier aus Belgien

Rochefort ist Namensbestandteil folgender Orte in Frankreich:
 Rochefort-du-Gard, Département Gard
 Rochefort-en-Terre, Département Morbihan
 Rochefort-en-Valdaine, Département Drôme
 Rochefort-en-Yvelines, Département Yvelines
 Rochefort-Montagne, Département Puy-de-Dôme
 Rochefort-Samson, Département Drôme
 Rochefort-sur-Brévon, Département Côte-d'Or 
 Rochefort-sur-la-Côte, Département Haute-Marne 
 Rochefort-sur-Loire, Département Maine-et-Loire 
 Rochefort-sur-Nenon, Département Jura 

Rochefort ist der Name eines Verwaltungsgebietes in Frankreich:
 Arrondissement Rochefort, Département Charente-Maritime

Rochefort ist der Name folgender Adelsgeschlechter:
 Haus Löwenstein-Wertheim-Rochefort, fränkisches Adelsgeschlecht, siehe Löwenstein-Wertheim

Rochefort ist der Familien- oder Herkunftsname von:
 Christiane Rochefort (1917–1998), französische Schriftstellerin
 Charles de Rochefort (1887–1952), französischer Schauspieler
 Edmond Rochefort (1790–1871), französischer Vaudevillist und Librettist
 Guido von Rochefort († 1108), Seneschall von Frankreich
 Henri Rochefort (1830–1913), französischer Schriftsteller und Politiker
 Jean Rochefort (1930–2017), französischer Schauspieler
 Joseph Rochefort (1900–1976), amerikanischer Kryptologe
 Konstantin Nikolajewitsch de Rochefort (1875–1961), russischer Architekt
 Léon Rochefort (Joseph Fernand Léon Rochefort; * 1939), kanadischer Eishockeyspieler
 Louise Julie Constance de Rohan-Rochefort (1734–1815), Großstallmeisterin von Frankreich
 Lucienne von Rochefort (Lucienne von Rochefort-Montlhéry; * 1088; † nach 1137), erste Gemahlin des französischen Königs Ludwig VI.
 Lydie de Rochefort-Théobon (1638–1708), französische Adlige und Hofdame
 Nicolas de Rochefort (1846–1905), französisch-russischer Architekt und Bauingenieur
 Normand Rochefort (* 1961), kanadischer Eishockeyspieler
 Richard Rochefort (* 1977), kanadischer Eishockeyspieler
 Robert Rochefort (* 1955), französischer Politiker, MdEP

Siehe auch:
 Roquefort
 Schloss Rochefort
 Märtyrer von Rochefort, 64 Märtyrer von Rochefort